Spojení písmen F a N může mít různé významy:

FN 
 fakultní nemocnice
 FN Motol
 FN Plzeň
 francouzská zkratka pro Front national – Národní fronta Francie

označení zbraní
 zkratka pro Fabrique Nationale d'Armes de Guerre – belgický výrobce ručních palných zbraní
 FN Browning model 1900 – pistole
 FN FAL – útočná puška
 FN Five-seveN – samonabíjecí pistole
 FN MAG – kulomet
 FN MINIMI – lehký kulomet
 FN P90 – zbraň osobní obrany
 FN SCAR – útočná puška

jiné významy
 2005 FN – planetka
 FN VŠE – zkratka Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické

fn 
 funkce